Вихес () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 14 июля 1539 года. Муниципалитет Вихес был выделен в отдельную административную единицу в 1850 году.

Географическое положение 

Город расположен на юге центральной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, к западу от реки Каука, на расстоянии приблизительно 22 километров к северо-северо-западу (NNW) от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 973 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Вихес граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Рестрепо, на северо-востоке — с муниципалитетом Йотоко, на востоке — с муниципалитетом Эль-Серрито, на юго-востоке — с муниципалитетом Пальмира, на юге — с муниципалитетом Юмбо, на юго-западе — с муниципалитетом Ла-Кумбре. Площадь муниципалитета составляет 117 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 11 010 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,1 % от населения Вихеса, женщины — соответственно 48,9 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 97,4 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 1,3 %; индейцы — 1,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 90 %.

Экономика 
Основу экономики Вихеса составляют сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

59,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 32,2 % — предприятия сферы обслуживания, 7,5 % — промышленные предприятия, 0,4 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 23 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука